Ольмеда-дель-Рей () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 75,44 км². Население — 168 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки